— вид однодольных растений, описанный в составе семейства . Впервые описан ботаником Ренцем в 2001 году. Первоначально был описан в составе рода Bhutanthera. В результате ревизии 2017 года, таксон Bhutanthera стал рассматриваться как секция рода Herminium.

Распространение, описание 
Эндемик Бутана. Типовой экземпляр собран в дзонгхаге (регионе) Тронгса.

Клубневой геофит. Растение высотой 4—6 см. Корневище с небольшим шаровидным клубнем. Листьев два, от ланцетной до яйцевидно-ланцетной формы. Соцветие несёт 1—2 цветка размером до 1 см, от желтовато-зелёного до белого цвета; лепестки округлые, обратнояйцевидной формы, колонка широкая.

Примечания 

Орхидные
Флора Азии
Эндемики Бутана